História

 Molossos — antiga tribo ou região do noroeste da Grécia
 Molosso — na mitologia grega, filho de Neoptólemo e Andrômaca e ancestral dos molossos 
 Molosso — comandante ateniense em Eubeia por volta de 

 Cães

Molossus (cão) — raça extinta de cão
 Μolosso do Epiro — raça de cão remanescente
Molosso (cão) —  categoria de cães que inclui raças contemporâneas

 Zoologia

 Molossus — gênero de morcegos

 Outros

 Molossus (poesia) — tipo de pé métrico
 Molossus — tema musical na trilha sonora do filme Batman Begins

Desambiguações de história